Døstrup ist der Name folgender Orte in Dänemark:

 Døstrup (Tønder Kommune), bis 1920 Döstrup im preußischen Amtsbezirk Döstrup
 Døstrup (Himmerland)

Døstrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielgemeinden in Dänemark:

 Døstrup Sogn (Tønder Kommune)
 Døstrup Sogn (Mariagerfjord Kommune)